Constantin de Grèce peut faire référence à :
  (1868-1923), roi des Hellènes et prince de Danemark ;
  (1940-2023), roi des Hellènes et prince de Danemark ;
 Constantin Alexios de Grèce (1998), diadoque de Grèce et prince de Danemark.

Homonymie dynastique